MIU – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Maiduguri, Maiduguri (Nigeria)